En kærlighedshistorie kan henvise til:

 En kærlighedshistorie (film fra 1970) − en film af den svenske instruktør Roy Andersson
 En kærlighedshistorie (film fra 1988) − en film af Krzysztof Kieślowski
 En kærlighedshistorie − en dansk dogmefilm

Se også 
 Kapitalismen - En kærlighedshistorie − en film af Michael Moore